Farringdon – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Farringdon – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)